Voigt pode se referir a:

 Joachim Johann Otto Voigt (1798-1843), botânico alemão;
 Woldemar Voigt (1850-1919), físico alemão;
 Jon Voight (1938-), ator estado-unidense;
 Udo Voigt (1952-), político alemão;
 Jens Voigt (1971-), ciclista profissional alemão.

Desambiguação